Bollnäs (gemeente), een gemeente in Zweden
 Bollnäs (stad), de hoofdstad van deze gemeente